

Точки, които се раздават на шампионатите

Вижте също 
 Световна ранглиста по снукър за 2009/2010

Снукърни сезони